Kinkotsuman (キン骨マン, Hombre hueso-y-tendón), conocido también como Decta Cubitus, es un personaje del manga/anime Kinnikuman. Es la némesis de Kinnikuman en los primeros capítulos de la historia, siendo tan torpe y estúpido como su archi-rival. El boceto del personaje fue enviado por Kōichi Mori (森孝一) de la Prefectura de Chiba.

Ficha 
 Nombre real: Sharekoube
 Clasificación: Alien
 Origen: Planeta Dokuro
 Edad: 21
 Altura: 178 cm
 Peso: 80 kg
 Poder Choujin: 200.000
 Técnicas: Back Drop y Sabotear Combates
 Primera aparición: Manga Capítulo 18, Anime Episodio 1

Historia 
Kinkotsuman aparece en un primer momento como un alien invasor que reta a Kinnikuman con su ejército de vástagos. A pesar de usar leche (la kriptonita de Kinnikuman), él y sus compinches son derrotados, retirándose a una vida basada en la venganza contra el príncipe de Kinniku. Usa un OVNI como escondite, al que Suguru gusta tocar con un palo muy largo. Tiene como su fiel subordinado a Iwao, un monstruo de roca, sobre el que siempre descarga su ira.

A pesar de considerarse a sí mismo como un genio malvado, realmente es un tanto estúpido y no puede derrotar ni a un pobre perdedor como Kinnikuman. Sus planes para evitar que Suguru se clasifique para las Olimpiadas de Superhéroes, haciéndose invisibles él y su compinche Iwao para poderle hacer cosquillas y agrandando y controlando mentalmente a los animales de un zoo, fracasan estrepitosamente. También atenta en alguna ocasión contra Terryman, como cuando usa la pistola de control mental/agrandamiento con Natsuko, la novia de Terry. 

Antes del combate en las Olimpiadas entre Ramenman y Kinnikuman, Kinkotsuman trata de disparar a este último pero Terryman le sorprende y termina herido de bala en una pierna, lo que en un futuro le obligará a llevar una pierna prostética para poder luchar. En el combate final contra Robin Mask, él junto a Iwao y Ramenman animarán al príncipe en sus peores momentos. 

Durante el Tour Americano, se unen a Sheik Seijin, dueño de la Liga de Superhéroes, y a Skull Boze, tomando parte en el Torneo Americano por Parejas. Para participar Kinkotsuman creó el cyborg Black Shadow para ser el compañero de Iwao. Black Shadow tenía el poder de Beauty Rhodes, la brutalidad de Ramenman, la técnica de Robin Mask y la mente de Kinkotsuman. A causa de esto último, el cyborg atacó a su compañero Iwao nada más sonar la campana para iniciar el combate. El propio Kinkotsuman sustituyó a Black Shadow en el segundo combate, ya que este había sido masacrado por Skull Boze y Devil Magincian. Él junto con Iwao lucharon contra Las Ametralladoras, formado por Kinnikuman y Terryman. Aunque consiguieron poner en apuros a los dos superhéroes, finalmente fueron derrotados por la caída rompe cuellos simultánea de Kinnikuman.

En el último combate del torneo que enfrentaba a Kinnikuman y Terryman contra Skull Boze y Devil Magician, Kinkotsuman e Iwao roban la pierna prostética de Terryman, pero un niño en silla de ruedas consigue recuperarla y Terry gana el combate. 

Tras esto, el papel en el manga de ambos personajes se redujo a aparecer entre las multitudes animando a los protagonistas. Sin embargo en el anime aparecen prácticamente en todos los capítulos, dándole un toque de humor a la serie. Primero será perseguido por el detective Gobugari, llegando incluso a ser condenado a muerte. Logran escapar de la cárcel y terminan ganándose la redención de las autoridades. 

En Kinnikuman Nisei es el padre de Bone Cold, el más fuerte del trío Sin Respeto. Tuvo una mujer pero esta la abandonó al tener que soportar los continuos ataques de ira de su marido cuando sus planes no salían bien. Más tarde su hijo también escapa. Tras pasar un tiempo en la más absoluta miseria, se da cuenta del error de sus malvadas acciones y e intenta enmendar sus actos.

Personajes de Kinnikuman